Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1953 года проходил 29-30 августа в Лугано, Швейцария.

Призёры 

1953
1953 год в велоспорте